Gora Veternička je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 283 stanovnika te 86 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
 Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji